Southampton (Verenigd Koninkrijk), een stad in Zuid-Engeland
 Southampton FC, een Engelse voetbalclub
 Southampton (Bermuda), een parish van Bermuda
 Southamptoneiland, een eiland in het noorden van Canada

In de Verenigde Staten:
 Southampton (New York), een stad op Long Island
 Southampton (New Jersey), een plaats in de staat New Jersey
 Southampton (Massachusetts), een plaats in de staat Massachusetts
 Southampton (Pennsylvania), een plaats in de staat Pennsylvania